Pripoare ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pripoare (Mureș), Dorf im Kreis Mureș 
 Pripoare (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea